Le nom de famille Fofana, assez répandu en Afrique de l'Ouest (principalement en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et en Guinée), est notamment porté par :

 Abdoulaye Fofana (1915-1999), homme politique sénégalais ;
 Abdou Karim Fofana (né vers les années 76), ministre Sénégalais;
 Adama Fofana (né en 1999), footballeur ivoirien ;
Aïcha Fofana (1957-2003), romancière, auteur de théâtre et traductrice malienne ;
Aisha Fofana Ibrahim (?), érudite féministe, chercheuse, militante en Sierra Leone ;
 Aminata Fofana Maïga (1955-2008), basketteuse malienne ;
 Bakary Fofana (1950- ), ancien ministre et ancien président de la CENI guinéen ;
Bangaly Fofana (né en 1989), joueur français de basket-ball ;
 Bouake Fofana (1957-), personnalité politique ivoirienne ;
 Cédric Fofana (2003-), plongeur canadien ;
Datro Fofana (né en 2002), footballeur international ivoirien ;
David Fofana (né en 1979), homme d'affaires ivoirien ;
 Drissa Fofana (né en ?), coureur cycliste ivoirien ;
 Fatim Fofana (née en 1997), judokate ivoirienne ;
 Fatmata Fofanah (né en 1985), athlète guinéen/ bahreïnien,
 Fodé Fofana (né en 2002), footballeur néerlandais ;
 Gahité Fofana (né en 1965), réalisateur guinéen ;
 Gakou Salamata Fofana (né en 1956), femme politique malienne ;
 Gueïda Fofana (né en 1991), footballeur français ;
 Guessouma Fofana (né  en 1992), footballeur français ;
Ibrahima Breze Fofana (né en 2002), footballeur guinéen ;
 Ibrahima Kassory Fofana (né en 1954), ancien premier ministre guinéen ;
 Issiaka Fofana (né en 1982), coureur cycliste ivoirien ;
 Libar M. Fofana (né en 1959), écrivain guinéen ;
Losseni Fofana (?), militaire ivoirien, un des chefs de guerre rebelles contrôlant le nord de la Côte d'Ivoire durant la guerre civile ;
 Mamadou Fofana (né en 1998), footballeur malien ;
 Mamadou Fofana (né en 2000), footballeur français ;
 Mamadou Lamine Fofana (né en 1940), homme politique guinéen et ancien ministre ;
 Minata Fofana (née en 1986), joueuse de basket-ball ivoirienne ;
 Mohamed Fofana (né en 1985), footballeur français ;
 Mohamed Lamine Fofana, économiste et homme politique guinéen ;
 Mohamed Saïd Fofana (né en 1952), Premier ministre guinéen (2010-2015) ;
Moryké Fofana (né en 1991), footballeur ivoirien ;
 Mouhamadou Fofana (né en 1967), professeur de Chimie Organique, Sénégalais ;
Pierrette Herzberger-Fofana (née en 1949), femme politique allemande ;
 Salimata Fofana (née en 1997), judokate ivoirienne ;
Seko Fofana (né en 1995), footballeur international ivoirien ,
 Seydou Fofana (né en 1993), taekwondoïste malien ;
 Souleymane Fofana (né en 1976), professeur de Mathématiques, statisticien-economètre, Sénégalais ;
Sylvie Fofana (née en 1968), féministe ivoirienne ;
 Vafessa Fofana (né en 1992), basketteur franco-ivoirien ;
 Wesley Fofana (né en 1988), joueur français de rugby à XV ;
 Wesley Fofana (né en 2000), footballeur français ;
 Yahia Fofana (né en 2000), footballeur français ;
 Youssouf Fofana (né en 1980), chef de gang français ;
 Youssouf Falikou Fofana (né en 1966), footballeur ivoirien ;
 Youssouf Fofana (né en 1999), footballeur français ;
 Zémogo Fofana (né en ?), homme politique ivoirien.

Autres 

 Affaire Aboubacar Fofana : mort d'un jeune homme à la suite du tir d'un CRS au cours d'un contrôle de police en 2018, à Nantes (France).
 Gouvernement Saïd Fofana (1) : premier gouvernement de la Guinée sous le régime du président Alpha Condé de décembre 2010 a janvier 2014.
 Gouvernement Saïd Fofana (2) : deuxième gouvernement de la Guinée sous le régime du président Alpha Condé janvier 2014 en décembre 2015.

Références

Lien externe 
 

Patronyme ivoirien
Patronyme malien
Patronyme guinéen